Кортегана () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 174 км². Население — 4939 человек (на 2010 год). Расстояние — 121 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación
 Cortegana
 Cortegana.org
 Cortegana.org/ClubAtleticoCortegana
 Casas rurales para alquilar en la Sierra de Huelva

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы